Mausarm steht für:

 mausarm, die adjektive Kurzform des Idioms arm wie eine Kirchenmaus
 umgangssprachlich für das Repetitive-Strain-Injury-Syndrom, eine schmerzhafte Erkrankung von Hand und Arm